Paar může být:

příjmení
 Eva M. Paar (* 1977) – rakouská umělkyně a fotografka
 Jan Karel Paar (1772–1819) – nejvyšší dvorský a generální dědičný poštmistr
 Karel Eduard Paar (* 1934) – emeritní velkopřevor Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů

další významy
 Paar (řeka) – přítok Dunaje

Související články 
 Paarové – knížecí rod, pocházejí z Lombardie